La Coupe Davis 1922 est remportée par les États-Unis face à l'Australie.

Tableau

Lien externe 
  Site officiel de la Coupe Davis

Coupe Davis
Tennis masculin en 1922